zjazd (drogownictwo)
 zjazd (kolarstwo)
 zjazd (narciarstwo)
 zjazd (wspinaczka)
 Zjazd (film)